Es gab im alten Rom zwei verschiedene Münztypen, die als Quinar bezeichnet wurden:
 den Quinarius aureus aus Gold
 den Quinarius nummus aus Silber